Рубін:
 Рубін — мінерал, дорогоцінний камінь.
 Рубін Тимура — історичний дорогоцінний камінь.
 Рубін (Казань) — російський футбольний клуб з міста Казань.
 Рубін (конструкторське бюро) — радянське та російське підприємство в галузі проєктування підводних човнів.

Персоналії 
 Рубіна Алла Давидівна (нар. 1944) — українська артистка балету, хореограф, критик, театрознавець.
 Рубін Вера (1928  — 2016) — американський астроном.
 Рубін Владислав (1917—1990) — релігійний діяч (Римо-Католицька Церква), префект Конгрегації Східних Церков.
 Рубін Володимир Ілліч — радянський і російський композитор.
 Рубіна Діна Іллівна (нар. 1953) — російська письменниця.
 Рубін Павло Германович (1874—1960) — український металург.
 Рубін Симон Самійлович — український агроном родом з Мінщини, професор Уманського сільсько-господарського інституту.

Див. також 
 Рубін в імлі — екранізація детективного роману Філіпа Пулмана.
 Рубінгер
 Рубінов
 Рубінштейн
 Рубінян